Punta  es una extensión de tierra que ingresa en un océano.

En su connotación geográfica es sinónimo de cabo.

Dicese de la terminación puntiaguda de un objeto en cualquiera de sus vértices o extremos.

Accidentes geográficos 
 Punta Angamos, cabo de Chile.
 Punta Bachul, en el litoral norte de la Península de Yucatán, México.
 Punta de Lobos, playa de Chile.
 Punta de Seixas, punto más oriental de la América continental.
 Punta Médanos o Punta Sur, el punto más oriental de Argentina continental.
 Puntas de la Península de Yucatán, en México.
 Punta Cancún, en México.
 Punta Nizuc, en Cancún, México.
 Punta Sur (Cozumel), en la isla de Cozumel en México.
 Punta Ballena o Punta de la Ballena, playa de Uruguay.
 Punta Xicalango, en el estado de Campeche, México.
 Punta Gorda, en Nicaragua

Edificaciones y monumentos 
 Mausoleo romano de Punta del Moral en Huelva, Andalucía.
 Fuerte de Punta Carnero, fuerte de Algeciras, España.
 Fuerte de Punta Mala, fuerte de Algeciras, España.
 Punta del Parque Torres A y B, torres de México.
 Torre Punta Reforma, torre de México.
 Edificio Punta Poniente, rascacielos de México.
 Faro de Punta Sardina, faro de la isla de Gran Canaria, España.
 Faro de Punta de Arinaga, faro de la isla de Gran Canaria, España.
 Faro Punta de Rasca, faro de Tenerife, España.
 Faro de Punta Orchilla, faro de El Hierro, España.
 Faro Punta Mogotes, faro de Argentina.
 Base Aeronaval Punta Indio, en Argentina.

Poblaciones

Argentina 
 Punta Indio (partido), partido de Argentina.
 Punta Indio o Punta del Indio, localidad de Argentina.
 La Punta (San Luis), localidad de Argentina.
 Punta Delgada, localidad de Argentina.
 Punta Mogotes, localidad de Argentina.
 Punta Loyola, localidad de Argentina.
 Punta de Vacas, localidad de Argentina.
 Punta del Agua, localidad de Argentina.
 Punta del Agua, localidad de Argentina.
 Punta Alta, ciudad de Argentina.
 Punta Lara, ciudad de Argentina.
 Punta Tombo, reserva natural de fauna de Argentina.
 Canal Punta Indio, canal de Río de la Plata.

Chile 
 Punta de Parra, aldea de Chile.
 Punta Arenas, ciudad de Chile.
 La Punta, ciudad de Chile.

España 
 Punta Umbría, localidad de la provincia de Huelva, Andalucía, España.
 Punta del Hidalgo es un localidad costera de la isla canaria de Tenerife, España.
 La Punta, barrio de la ciudad de Valencia, España.

Filipinas 
 La Punta, distrito de la ciudad de Iloílo en (Filipinas)

México 
 Ejido Punta Colonet, localidad de México.
 La Punta, hacienda de Jalisco en México
 Punta Allen o Javier Rojo Gómez, población de México.

Perú 
 Distrito de Punta Negra, distrito de Perú.
 Distrito de La Punta, distrito de Perú.
 Distrito de Punta Hermosa, distrito de Perú.
 Punta Sal, balneario de Perú.

Uruguay 
 Punta Carretas o Punta Brava, barrio de Uruguay.
 Punta Cardón, pueblo de la Península de Paraguaná.
 Punta Colorada, balneario de Uruguay.
 Punta del Este, ciudad de Uruguay.

Venezuela 
 Punta Gorda, localidad de Venezuela.
 Punta Icotea, sector de Cabimas, Venezuela.
 Punta Macolla, playa de Venezuela.

Otros usos 
 Punta o clavo, un objeto delgado y alargado con punta filosa hecho de un metal duro.
 Punta de prueba, dispositivo que permite realizar una conexión física entre una fuente de señal y un instrumento de medición electrónico.
 Efecto punta es el nombre de un efecto que se produce por la acumulación de energía en esta parte de un cuerpo.
 Punta (heráldica), una de las piezas heráldicas.
 Punta (música), un género musical y un baile de Guatemala, Belice y Honduras.
 Cesta-punta, deporte de origen español.
 Hora punta u hora pico, se refiere a las distintas horas en las que regularmente se producen congestiones.
 Combate naval de Punta Gruesa, enfrentamiento naval de 1879 en la Guerra del Pacífico que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia.
 Punta tacón, maniobra automovilística.
 Gran Premio de Punta del Este, una carrera de automovilismo de Uruguay.
 Puede ser el género de mariposas Punta
 La posición de punta, en el fútbol.
 Punta de flecha.

Referencias